Корсон — многозначный термин.

Личное имя 
 Корсон — граф Тулузы (778—790).

Фамилия 
  (1906—1981) — американский метатель диска, бронзовый медалист Олимпийских игр (1928).
  (1836—1913) — американский солдат, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта.
  (1829—1910) — британский архитектор, ряд работ которого включены в список памятников архитектуры.
 Корсон, Дэйл Раймонд (1914—2012) — американский физик.
  (род. 1964) — американский скульптор.
  (род. 1989) — французская регбистка, финалистка Чемпионата шести наций (2021).
  (в замужестве — Уитни; р. 1950) — канадская пловчиха, бронзовая медалистка Олимпийских игр в эстафете 4×100 м вольным стилем (1968).
 Корсон, Стиви — британский яхтсмен, чемпион Великобритании в классе «Солинг» (2008).
  — американский музыкальный продюсер, президент RCA Records (2011—2018), сопредседатель Warner Records (c 2018).
  (1896—1985) — американский методистский священник, епископ (с 1944) Методистской церкви США и Объединённой методистской церкви.
  (1828—1911) — американский литературовед и педагог.
 Корсон, Хит — американский сценарист, лауреат премии Гильдии сценаристов Америки за короткую форму в новых медиа (2012).
 Корсон, Шейн (род. 1966) — канадский хоккеист.
  (род. 1967) — американская тяжелоатлетка, чемпионка мира по пауэрлифтингу в весе до 82,5 кг (1991).

Топоним 
 Корсон — округ в штате Южная Дакота (США).

См. также 
 Corson (наст. имя — Алан Кордье; р. 1979) — французский музыкант.